Ибреси (чуваш. Йĕпреç) — село, существовавшее в Ибресинском районе Чувашской АССР (РСФСР, СССР) до 1986 года.

История 

О происхождении деревни Ибреси говорится, будто сюда переселились четыре семьи из деревни Кукшум (близ Чебоксар). Одним из переселенцев был некто Ибресь.

Главой второй семьи являлся Султан, третьей — вдова старуха Уль с двумя сыновьями, четвертой — Савкан. У Ветлового оврага (Йамра çырми) поселился Султан, у Погребного оврага — Савкан. На месте современной деревни расположился сам Ибресь. Впоследствии более многочисленным стал род Ибреся. У него был сын Икунтей. От Икунтея родился Имэлле, который после крещения был наречен Емельяном. Можно предположить, что внук Ибреся крестился в 1741 г., когда в Хомбусь-Батыреве была открыта церковь. Если допустить, что Емельян моложе своего деда на 50 лет, можно думать, что селение Ибреси возникло в конце XVII в. (1741—50=1691 год). Таким образом, со времени основания селения Ибреси прошло 300 и более лет.

Согласно другой легенде, записанной В. Пегашкиным со слов старожилов села Ибреси К. Филиппова и Н. Салимова, основателями д. Ибреси были три семьи, переехавшие сюда из северо-восточных районов. Они расположились в разных местах: одна — у ключа притока Черной речки, в районе бывшей водокачки, вторая — у Ветлового оврага, третья — у оврага, где сейчас проходит улица Полевая. Как и всех переселенцев, их привлекали свободные земли. Со временем все три семьи поселились вместе у истока реки Ибреси (ныне в этом местечке, что на улице Ленина, находится Озеро Василия). Позднее на постоянное место жительства сюда стали прибывать чуваши из других местностей.

Согласно истории, рассказанной местным старожилом Кабашовым, основателями селений Хомбусь-Батырево, Ибреси, Чувашские Тимяши, Кукшум, Ширтаны были беглецы Паттар (Батырь), Киреметь, Султан, Савган и вдова Уль. Они пришли сюда с Волги. Имена этих людей сохранились в названиях оврагов. Старик Кабаш знал песню Камая (Камай кёвви). Киреметь селения Ибреси находилась при овраге Стемес сырми.

Однако поселение крестьян существовало в том же месте еще с XVII века.

См. также 
 Ибреси

Исчезнувшие населённые пункты Чувашии